Новозареченск () — поселок в Бавлинском районе Татарстана, входит в состав Новозареченского сельского поселения.

География 
Поселок расположен на реке Кандыз, в 35 км к юго-востоку от г. Бавлы.

История 
Поселок Новозареченск основан в 1910-х гг. как поселок Лубашевский, с 1931 г. поселок совхоза № 204 (позднее - "Бавлинский"), с 1993 г. современное название. 

Со времени основания в Поповской волости Самарского уезда Самарской губернии. С 1920 года в составе Бугульминского кантона ТАССР. С 10.8.1930 г. в Бавлинском, с 1.2.1963 г. в Бугульминском, с 12.1.1965 г. в Бавлинском районах. Ныне центр Новозареченского сельского поселения.

Социальная инфраструктура 
В 1934 г. в поселке открыта семилетняя школа, в 1964 г. преобразована в восьмилетнюю, в 1968 г. - в (в 1976 г. построено новое здание), в 2016 г. - в неполную среднюю. С 2015 г. при школе работает музей национальной культуры. Действуют дом культуры (с 1973 г.), библиотека, врачебная амбулатория (с 1971 г.). Жители занимаются полеводством, молочным скотоводством.

Население

Примечания

Источники 
 Новозареченск//Населенные пункты Республики Татарстан: Иллюстрированная энциклопедия. — Казань, 2018. — Т.1. — сс. 542-543
 http://www.ite.antat.ru/articles/punkt_n/n_215.shtml 

Населённые пункты Бавлинского района